Cette page contient les pages d'homonymie de Gerin, de Gérin et de de Gérin-Ricard.

Patronyme 

 Alfred Gerin (1924-2009), homme politique français ;
 André Gerin (1946-), homme politique français ;
 Christian Gerin (1954-), journaliste et producteur français de télévision ;
 Claude Humbert Gérin (1705-1750), menuisier, céramiste et inventeur français, cofondateur de la Manufacture de Vincennes et la Manufacture de Pont-aux-Choux ;
 Édith Gérin (1910-1998), photographe française ;
 Elzéar Gérin (1843-1887), journaliste et homme politique canadien ;
 Étienne Gérin (1757-1810), général et homme politique haïtien ;
 François Gerin-Roze (1928-), général français ;
 François-Marie Gérin (1951-), écrivain québécois également connu sous le pseudonyme F.-M. Gérin-Lajoie ;
 Gérald Gérin (1973-), homme politique français ;
 Henry de Gérin-Ricard (1864-1944), scientifique français ;
 Jean Gerin (1797-1863), prêtre catholique, curé à Grenoble, serviteur de Dieu ;
 Jean-Baptiste Gerin (1847-1920), homme d'affaires et patron de presse français ;
 Lazare de Gérin-Ricard (1907-1978), essayiste français ;
 Léon Gérin (1863-1951), sociologue québécois ;
 Micheline Gérin (1931-2007), comédienne québécoise ;
 Nicolas-Joseph Gérin (vers 1778-1798), brigand de grand chemin français ;
 Pierre Gérin (1913-1982), producteur de cinéma français ;
 Terry Gerin (1975-), catcheur américain.

Toponyme 

 Gerin, une section de la commune belge d'Onhaye.
 Gérin, municipalité au Québec, Canada.

Divers 
 Médaille Innis-Gérin, médaille canadienne
 Prix Léon-Gérin, prix scientifique décerné annuellement par le gouvernement du Québec

Voir aussi 
 

Patronyme français